BDT, a bangaldesi taka ISO kódja
 BDT, Bírósági Döntések Tára, magyar bírósági döntések gyűjteménye